«Маленький чёрный ботинок» () — короткометражный фильм 2004 года режиссёра Колетт Берсон.

Сюжет 
Синди живёт с матерью и двумя сёстрами. Сёстры считают Синди «гадким утёнком» и постоянно унижают. В школе Синди нравится девушка Лори, но ей не хватает смелости с ней даже познакомиться. На выпускном бале Синди решает появиться в мужском костюме. Лори, которую избрали королевой бала, привлечена ей, и вскоре девушки танцуют вместе. Но в полночь Синди убегает, потеряв один из своих ботинков. Его подбирает приятель Лори, Джастин. На следующий день Лори отбирает у него ботинок и хочет вернуть его Синди. Джастин и его друзья высмеивают девушек. Но их любовь сильнее насмешек.

Актёрский состав

См. также 
 Лесбийские отношения в кинематографе

Ссылки 
  

Фильмы 2004 года
Фильмы-мелодрамы США
Молодёжные фильмы
Фильмы на лесбийскую тематику